«Король Нью-Йорка» — криминальная драма Абеля Феррары с Кристофером Уокеном в главной роли.

Сюжет 
Гангстер Фрэнк Уайт выходит из тюрьмы Синг-Синг, чтобы стать единственным наркобароном в городе. Встав во главе банды, состоящей в основном из афроамериканцев, Уайт уничтожает боссов колумбийской, итальянской и китайской мафии. Часть добытых денег он использует в благотворительных целях, чем заслуживает уважение в глазах общества. Но местный отдел по борьбе с наркотиками не желает мириться с таким раскладом дел. Не имея возможности одолеть Уайта законными методами, полицейские объявляют войну королю Нью-Йорка.

В ролях 
 Банда Уайта
 Кристофер Уокен — Фрэнк Уайт
 Лоренс Фишберн — Джимми Джамп
 Пол Кальдерон — Джои Далэзио
 Джанкарло Эспозито — Лэнс
 Стив Бушеми — Тест Тьюб
 Роджер Гуэнвёр Смит — Таннер
 Джанет Джулиан — Дженнифер
 Тереза Рэндл — Рэй
 Отдел по борьбе с наркотиками
 Виктор Арго — Рой Бишоп
 Дэвид Карузо — Деннис Гилли
 Уэсли Снайпс — Томас Фланиган
 Джеймс Лоринз — Тип Конноли
 Мафиозные боссы
 Джои Чин — Ларри Вонг
 Эрнест Абуба — Король Тито
 Фрэдди Говард — Эмилио Эль Запо
 Фрэнк Джио — Арти Клэй

Критика 
Фильм подвергся резкой критике во время своего выхода на киноэкраны, однако со временем он стал классикой гангстерского жанра. На сайте Rotten Tomatoes «Король Нью-Йорка» имеет 70 % положительных оценок на основе 30 обзоров (статус «свежего»).

Примечания

Ссылки 
 IMDb

Фильмы 1990 года
Фильмы Абеля Феррары
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Италии
Гангстерские фильмы
Фильмы о мафии
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Италии 1990 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1990 года